Uniesław – staropolskie imię męskie
 Unisław – legendarny książę czeski z dynastii Przemyślidów
 2 miejscowości w Polsce: 

 Unisław – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Unisław 
 Unisław – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn 

Zobacz też: Unisław Śląski